Târsa ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Târsa (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Târsa (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Târsa (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Târsa-Plai, Dorf im Kreis Alba